Stepberger ist der Familienname folgender Personen:

 Johann-Ludwig Stepberger (* 1921), deutscher Fußballspieler
 Josef Stepberger, deutscher Fußballspieler